Forbidden (álbum) — do Black Sabbath
Forbidden (banda) — de thrash metal
Forbidden (1932) — filme realizado por Frank Capra
Forbidden (1953) — filme realizado por Rudolph Maté

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música